Fa pode referir-se a:

 Língua persa, pelo código ISO 639
 Ifá, oráculo divinatório dos fons
 Fá, nota musical
 The Football Association, Federação Inglesa de Futebol

Desambiguações de siglas